Sęki – grupa wad drewna
 Sęk – kolonia w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie golubsko-dobrzyńskim, w gminie Ciechocin

Osoby o nazwisku Sęk:
 Aleksander Sęk (ur. 1957) – polski fizyk
 Dariusz Sęk (ur. 1986) – polski bokser
 Jacek Sęk (ur. 1971) – polski sędzia siatkarski
 Jan Sęk (ur. 1948) – polski polityk
 Helena Sęk (ur. 1938) – polska profesor zwyczajny doktor habilitowany psychologii
 Karol Sęk (1893–1952) – oficer służby stałej Wojska Polskiego II RP
 Paweł Sęk (ur. 1977) – polski producent, kompozytor i reżyser dźwięku
 Robert Sęk (ur. 1967) – polski piłkarz
 Szymon Szynkowski vel Sęk (ur. 1982) – polski polityk
 Tadeusz Sęk (ur. 1967) – polski agrotechnik

Osoby o pseudonimie "Sęk":
 Feliks Nawrot pseudonim "Sęk" (1917–1941) – twórca organizacji konspiracyjnej obw. Olkuskiego "Orzeł Biały"
 Paweł Zawada pseudonim Sęk (1883–1954) – pisarz, badacz Śląska